A73, A 73 oder A-73 steht für:
 Bundesautobahn 73 in Deutschland
 Rijksweg 73 in den Niederlanden
 Autovía A-73 in Spanien
 A73 road in Schottland